Neja  – cantante italiana
 Neja  – fiume della Russia europea, affluente della Unža
 Neja  – fiume della Russia europea, affluente della Vetluga
 Neja  – cittadina russa